De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2013 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 13 oktober 2013 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Na een ongeluk tijdens de eerste ronde waarbij Axel Pons, Fadli Immammuddin, Ezequiel Iturrioz, Zaqhwan Zaidi en Decha Kraisart betrokken waren, werd de race stilgelegd. Na de herstart werd de race ingekort van 19 naar 12 ronden.

Moto3 
Ana Carrasco werd de eerste vrouwelijke coureur die een punt scoorde sinds Katja Poensgen tijdens de Grand Prix van Italië 2001, en de eerste in de Moto3-klasse. De laatste vrouwelijke 125cc-coureur die een punt scoorde was Tomoko Igata tijdens de Grand Prix van Tsjechië 1995.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Maleisië